Der Dreiband Grand Prix 1996/3 war das 66. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 5. bis zum 7. April 1996 im niederländischen Kessel statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „GIANT CHALLENGE DREIBAND 1996“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Italiener Marco Zanetti gewann in Kessel sein erstes Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er Raymond Ceulemans mit 3:2 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Torbjörn Blomdahl mit 2:1 Sätzen gegen Dick Jaspers.

Turniermodus 
Es wurde keine Qualifikation gespielt. In der Grundrunde qualifizierten sich 10 Spieler für das Achtelfinale für das 6 Spieler gesetzt waren. Das komplette Turnier (bis auf das Spiel um Platz drei) wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte der Generaldurchschnitt (GD).

Hauptturnier

1/16-Finale (Grundrunde)

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996/3
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
Peel en Maas